Champmêlé ou Champmeslé peut désigner :

 Charles Chevillet, sieur de Champmeslé (1642-1701, acteur et dramaturge français
 Marie Champmeslé (1642-1698), actrice française
 Nicolas Desmares, dit Champmeslé (1650-1714), acteur français, frère de la précédente
 Champmêlé (1745-1806), acteur français